Aappilattoq (Kujalleq), een plaats in de gemeente Kujalleq in Groenland
 Aappilattoq (Qaasuitsup), een plaats in de gemeente Qaasuitsup in Groenland